Stranje je lahko:

 Stranje, Občina Krško
 Stranje, Občina Šmarje pri Jelšah
 Stranje pri Dobrniču
 Stranje pri Škocjanu
 Stranje pri Velikem Gabru